

Persone
 Ben Troupe – giocatore di football americano statunitense
 Quincy Troupe – poeta, scrittore e giornalista statunitense
 Tom Troupe – attore statunitense

Altro
 Troupe cinematografica – insieme delle figure professionali che realizzano un film